My Old Kentucky Home kann folgendes bedeuten:

 My Old Kentucky Home, Lied von Stephen Foster
 My Old Kentucky Home State Park, ein Park in Bardstown, Kentucky, USA
 My Old Kentucky Home (Film, 1922), ein amerikanischer Stummfilm von 1922 unter der Regie von Ray C. Smallwood
 My Old Kentucky Home (Film, 1926), ein amerikanischer animierter Kurzfilm von Max und Dave Fleischer
 My Old Kentucky Home (Film 1938), ein US-amerikanischer romantischer Dramafilm unter der Regie von Lambert Hillyer